Selden — метеорит, амфотерный хондрит весом 1560 граммов. Найден в 1960 году в городе Форт Хэйс (Fort Hays) (США, штат Канзас, округ Шеридан).

Состав 
 Оливин (Fa)c — 31,4-35,4 %
 Ортопироксен (Fs)c — 25,5-30,0 %
 Метал (Ni)d — 42,9-49,1 %

Хранение 
В настоящее время различные фрагменты хранятся в разных коллекциях. В частности:
 Метеоритная коллекция РАН — 32 грамма
 Meteorites.com  — 1,69 граммов
 Музей Филда — 98 граммов
 TCU — Monnig Meteorite Collection — 131,1 грамма
 Бернский Музей естественной истории — 25,5 граммов

Ссылки 
 King, E. A.; Herzog, G. F. Six meteorites from Kansas — Petrographic observations and rare gases // Meteoritics, vol. 13, June 30, 1978, p. 193—200.
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук
  Данные о метеорите на Meteorites.com